Алексей Фёдорович Красиков (25 марта 1929, Москва — 26 мая 2010, там же) — советский и российский спортсмен, тренер по плаванию. Кандидат педагогических наук, Заслуженный тренер СССР.

Биография 
Родился в 1929 году в Москве. Ветеран Великой Отечественной войны. За свои достижения на спорттивном поприще был удостоен звания мастера спорта по плаванию. В течение полувека занимался тренерской работой. Под руководством Алексея Фёдоровича проходили спортивную подготовку многие известные спортсмены, победители и призёры чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр. Среди них — Арсен Миксаров, Александр Федоровский, Владимир Тарасов, Елена Рудковская, Станислава Комарова, Екатерина Кормачёва. Также Алексей Фёдорович принимал участие в подготовке четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Попова, с которым у него сложились тёплые, дружеские отношения.

Обладал званиями «Заслуженный тренер СССР» и России. Занимался научной деятельностью: имел степень кандидата педагогических наук, написал более 60 научных статей.

В 2009 году вышла в печать его книга «Природа спортивного плавания».

В последние годы своей жизни тяжело болел и почти не выходил из своей квартиры, хотя не оставлял попыток продолжать заниматься тренерской деятельностью: в частности, говорил, что может составлять программы тренировок.

Скончался в 2010 году. Похоронен на Красненьком кладбище в Санкт-Петербурге.

Примечания 

Тренеры России по плаванию
Похороненные на Красненьком кладбище
Тренеры СССР по плаванию